Гайош () — угорське прізвище.

 Альфред Хайош (1878 — 1955) — угорський архітектор і плавець, дворазовий чемпіон перших літніх Олімпійських ігор 1896 року.
 Ференц Хайош (1935) — словенський дипломат угорського походження.

Угорські прізвища